John Kay peut désigner :
, poète anglais ;
 John Kay (1704-1780), inventeur anglais ;
 John Kay (1944-), chanteur canadien ;
 John Kay (1964-), footballeur anglais.